Кюттольсайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Буксвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Трюштерсайм (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 4,59 км², население — 650 человек (2006) с тенденцией к росту: 658 человек (2013), плотность населения — 143,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 656 человек, в 2012 году — 669 человек, а в 2013-м — 658 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 437 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 353 были экономически активными, 84 — неактивными (показатель активности 80,8 %, в 1999 году — 74,4 %). Из 353 активных трудоспособных жителей работали 339 человек (166 мужчин и 173 женщины), 14 числились безработными (10 мужчин и 4 женщины). Среди 84 трудоспособных неактивных граждан 33 были учениками либо студентами, 40 — пенсионерами, а ещё 11 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки